O St Joseph's é um clube de futebol de Gibraltar fundado em 2007. Assim como a grande maioria dos clubes gibraltinos, o St Joseph's não é tão conhecido em âmbito mundial, mas é bem popular em seu pais. Atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Gibraltino.

História 

Formado em 1912, *St Joseph's* é um dos mais antigos clubes de futebol de Gibraltar. Eles sempre competiram na Divisão Premier de Gibraltar naquele tempo, no entanto, eles só ganharam o título uma vez; Na temporada 1995-96. Eles viram fortunas consideravelmente melhores na Copa do rock , no entanto, com 9 títulos em sua história, incluindo uma liga e um copo duplo em 1996. Seu último triunfo no Rock Cup chegou em 2013.

Desde que Gibraltar tornou-se membro da UEFA, os santos viram mais fortunas misturadas, incluindo evitar o descenso na temporada 2013-14 , acabando com o play-off do rebaixamento e batendo estreitamente Mons Calpe para manter o status de Premier Division. Desde a quase falta, eles terminaram consistentemente na metade superior da liga e, em 2017, se classificaram para a UEFA Europa League pela primeira vez com 3º lugar, depois que Gibraltar recebeu um lugar adicional na competição.

Notas
St Joseph's Football Club , criado em 1912, é um clube de futebol com sede em Gibraltar . Tem duas equipas seniores, uma jogando na Primeira Divisão de Gibraltar, e a outra jogando na Liga das Reservas. O Clube também tem duas equipas de futsal e mais de 10 equipes juvenis. Em 2013, estabeleceram links como clube de alimentação para Real Balompédica Linense . O Clube recebeu uma licença oficial da UEFA em 2015.

Clubes de futebol de Gibraltar